Toyokuni-jinja :
 Toyokuni-jinja, sanctuaire shintō situé à Kanazawa au Japon ;
 Toyokuni-jinja,  sanctuaire shintō situé à Kyōto au Japon.

Voir aussi 
 Hōkoku-jinja